Schleppegrell kan vara:

den adliga släkten Schlepegrell, även stavad Schleppegrell och von Schleppegrell
generalen Friderich Adolph Schleppegrell